Daniil Ievguenievitch Markov -  - (né le  à Moscou en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Carrière 

Daniil Markov a joué dans le championnat Russe au Spartak de Moscou jusqu'en 1993. Les Maple Leafs de Toronto l'on choisi en , soit au , lors du repêchage 1995.
Après quatre saisons à Toronto et son équipe de Ligue américaine de hockey, Markov est transféré aux Coyotes de Phoenix. Il y joue deux saisons avant de rejoindre les Hurricanes de la Caroline pour la saison 2003-2004 avant d'être échangé contre Justin Williams aux Flyers de Philadelphie où il marquera le 10000 but de l'histoire de la franchise face aux Devils du New Jersey de Martin Brodeur.

Son talent est reconnue mais son salaire empêche Philadelphie de le conserver, notamment après la mise en place du plafond salarial. Il quitte donc Philadelphie pour les Predators de Nashville. Libre en fin de saison il signe le  pour les Red Wings de Détroit.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1993-1994 || HK Spartak Moscou || Superliga || 13|| 1|| 0|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1994-1995 || HK Spartak Moscou || Superliga || 39|| 0|| 1|| 1|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1995-1996 || HK Spartak Moscou || Superliga || 38|| 2|| 0|| 2|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1996-1997 || HK Spartak Moscou || Superliga || 39|| 3|| 6|| 9|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1996-1997|| Maple Leafs de Saint-Jean|| LAH|| 10|| 2|| 4|| 6|| 18|| 11|| 2|| 6|| 8|| 14
|-
|1997-1998|| Maple Leafs de Saint-Jean|| LAH|| 52|| 3|| 23|| 26|| 124|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
|1997-1998|| Maple Leafs de Toronto || LNH|| 25|| 2|| 5|| 7|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1998-1999|| Maple Leafs de Toronto || LNH|| 57|| 4|| 8|| 12|| 47|| 17|| 0|| 6|| 6|| 18
|-
|1999-2000|| Maple Leafs de Toronto || LNH|| 59|| 0|| 10|| 10|| 28|| 12|| 0|| 3|| 3|| 10
|-
|2000-2001|| Maple Leafs de Toronto || LNH|| 59|| 3|| 13|| 16|| 34|| 11|| 1|| 1|| 2|| 12
|-
|2001-2002|| Coyotes de Phoenix || LNH|| 72|| 6|| 30|| 36|| 67||  -|| -|| -|| -|| -
|-
|2002-2003|| Coyotes de Phoenix || LNH|| 64|| 4|| 16|| 20|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2003-2004|| Hurricanes de la Caroline || LNH|| 44|| 4|| 10|| 14|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2003-2004|| Flyers de Philadelphie || LNH|| 34|| 2|| 3|| 5|| 58|| 18|| 1|| 2|| 3|| 25
|-
|2005-2006|| Predators de Nashville || LNH|| 58|| 0|| 11|| 11|| 62|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2006-2007|| Red Wings de Détroit || LNH|| 66|| 4|| 12|| 16|| 59|| 18|| 0|| 0|| 0|| 13
|-
|2007-2008 || HK Dinamo Moscou || Superliga || 29 || 0 || 4 || 4 || 71 || 9 || 2 || 1 || 3 || 12
|-
| 2008-2009 ||Dinamo Moscou || KHL || 24|| 3|| 4|| 7|| 12|| 10|| 1|| 4|| 5|| 22
|-
| 2009-2010|| Dinamo Moscou|| KHL || 42|| 5|| 9|| 14|| 30|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|rowspan=2|2010-2011|| Vitiaz Tchekhov || KHL || 45|| 5|| 8|| 13|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 4|| 0|| 3|| 3|| 2|| 10|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Vitiaz Tchekhov || KHL || 27|| 0|| 5|| 5|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 10|| 0|| 5|| 5|| 8|| 12|| 3|| 1|| 4|| 4
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Vitiaz Tchekhov || KHL || 43|| 1|| 1|| 2|| 98|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK CSKA Moscou || KHL ||4|| 0|| 0|| 0|| 4|| 9|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || HK CSKA Moscou || KHL || 12|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

| 538|| 29|| 118|| 147|| 456|| 81|| 2|| 12|| 14|| 84

Références 

Naissance en juillet 1976
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Maple Leafs de Saint-Jean
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Champion du monde de hockey sur glace
Médaillé de bronze olympique russe
Défenseur de hockey sur glace